Il doppio del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Olivier Delaître e Jean-Philippe Fleurian che hanno battuto in finale Kenneth Carlsen e Mikael Tillström 6-1, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 Mark Knowles /  Marcos Ondruska (quarti di finale)
 Olivier Delaître /  Jean-Philippe Fleurian (Campioni)

 Tomás Carbonell /  Simon Youl (primo turno)
 Brent Haygarth /  Stefan Kruger (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 1994